Неновски — фамилия. Известные носители:

 Неновски, Нено Колев (род. 1934) — болгарский юрист, профессор философии и теории права, член-корреспондент Болгарской академии наук, член Конституционного суда Болгарии.
 Неновски, Николай Ненов (род. 1963) — болгарский экономист, профессор.